RKW steht für:

 RKW Architektur +, Architekturbüro
 RKW-Gruppe, Rheinische Kunststoffwerke, Worms
 Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft
 Rockwood Municipal Airport, Tennessee, Vereinigte Staaten (IATA-Code)
 Rheinische Kalksteinwerke Wülfrath, siehe Rheinkalk
 Reichsbahnkraftwerk, siehe Liste von Abkürzungen im Eisenbahnwesen #R
 Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit
 Religiöse Kinderwoche
 Rüstkraftwagen, siehe Rüstwagen #Geschichte
 Kawohl Verlag, Wesel

RKW